Et protisk opløsningsmiddel er et opløsningsmiddel/solvent, der indeholder brintatomer (H) bundet til elektronegative atomer som f.eks. N (kvælstof) eller O (ilt). I N-H-bindinger og O-H-bindinger er det fælles elektronpar forskudt mod det elektronegative atom, hvilket gør H-atomerne partielt positivt ladede; dette gør dem i stand til at danne hydrogenbindinger til elektronegative atomer i molekyler opløst i det protiske opløsningsmiddel.

Et opløsningsmiddel, der ikke er protisk, kaldes aprotisk. Aprotiske opløsningsmidler inddeles i polære og upolære aprotiske opløsningsmidler.

Egenskaber for nogle almindelige opløsningsmidler 
Nedenstående opløsningsmidler er inddelt kvalitativt i upolære, polære aprotiske og polære protiske opløsningsmidler.

Referencer 

Opløsningsmidler